Okręty US Navy o nazwie USS „Mindanao” pochodzącą od wyspy Mindanao.
 Pierwszy USS „Mindanao” (1898) był byłą nieopancerzoną kanonierka hiszpańską. Przechwycony przez US Army 1 maja 1898 roku. Nabyty przez US Navy 17 stycznia 1899 roku. Koszt przygotowań jej do służby morskiej był zbyt duży i jednostka została skreślona z listy jednostek floty 11 lutego 1905 roku i sprzedana na złom.
 Drugi USS „Mindanao” (PR-8) był kanonierką rzeczną zwodowaną 28 września 1927 roku i zatopioną 2 maja 1942 roku, by zapobiec przejęciu jej przez Japończyków.
 Trzeci USS „Mindanao” (ARG-3) był okrętem naprawczym; został nabyty przez US Navy 20 maja 1943 roku i wycofany ze służby 17 maja 1947 roku.

Mindanao